Rio Vermelho steht für:
 Rio Vermelho (Araguaia), Fluss im brasilianischen Bundesstaat Goiás
 Rio Vermelho (Iguaçu), Fluss im brasilianischen Bundesstaat Paraná
 Mikroregion Rio Vermelho, Mikroregion im brasilianischen Bundesstaat Goiás 
 Rio Vermelho (Minas Gerais), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Rio Vermelho (Salvador), Stadtquartier in der südlichen Zone von Salvador, Bahia